Toponímia:
 Fontana (Gozo), municipi de l'illa de Gozo, a Malta 
 Fontana (Califòrnia), ciutat al Comtat de San Bernardino a Califòrnia, Estats Units d'Amèrica 
 Fontana (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas 
 Fontana-on-Geneva Lake, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 Francavilla Fontana municipi italià a la regió de Pulla i a la província de Bríndisi 
 Estació de Fontana, a la L3 del Metro al carrer Gran de Gràcia al districte de Gràcia de Barcelona 
 Solana de Fontana, solana del terme municipal de Castell de Mur, al Pallars Jussà 
 Tuc de Fontana de Vielha, muntanya fronterera entre la Vall d'Aran i Aragó
 Biografies:
 Aleix Fontana (Sàsser, Sardenya, ? — 1558), cavaller i jurista sard 
 Domenico Fontana (Melide, 1543 – Nàpols, 1607), arquitecte i urbanista suís 
 Enric Fontana Codina (Reus, 1921), polític català 
 Jimmy Fontana (Camerino, les Marques, 1934), cantant italià 
 Josep Fontana i Lázaro (Barcelona, 1931 - Barcelona, 1931), historiador català 
 Josep Maria Fontana i Tarrats (Reus, 1911 - Sanxenxo, 1984) polític reusenc fundador de les JONS 
 Lavinia Fontana (1552 - 1614), pintora italiana 
 Lucio Fontana (Rosario, 1899 - Comabbio, 1968), pintor i escultor argentí 
 Niccolo Fontana Tartaglia (Brescia, 1499 - Venècia, 1557), matemàtic italià
 Norberto Fontana, pilot de curses automobilístiques argentí que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Prospero Fontana (Bolonya, 1512 - 1597), pintor italià, enquadrat en l'últim Renaixement i en l'Escola Bolonyesa 
 Rodolf Guerra i Fontana, polític català